

Patronyme 

 Carl Brashear (1931-2006), marin américain ;
 Donald Brashear (1972-), un joueur de hockey sur glace ayant la double nationalité canadienne et américaine ;
 John Alfred Brashear (1840-1920), un astronome américain.
 Adam Bernard Brashear, alias Blue Marvel, un super-héros de fiction apparaissant dans les comics Américains publiés par Marvel Comics.

Cratères 
 Brashear, un cratère martien ;
 Brashear, un cratère lunaire.

Toponyme 

 Brashear, une ville du comté d'Adair, dans le Missouri, aux États-Unis